Камаренилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 24 км². Население — 628 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо